El Masters de Cincinnati 2018, anomenat oficialment Western & Southern Open 2018, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 117a edició del torneig es va disputar entre l'11 i el 19 d'agost de 2018 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va esdevenir el primer en completar el "Golden Masters" en categoria individual, és a dir, va guanyar els nou torneigs de categoria Masters del circuit ATP. Feia cinc anys que podia aconseguir aquesta fita però aquest títol se li havia escapat cinc vegades anteriorment. Aquest era el 70è títol individual del seu palmarès i el 31è de categoria Masters. En la final va derrotar el suís Roger Federer, que havia guanyat aquest títol en set ocasions, precisament tres d'elles contra Đoković. La neerlandesa Kiki Bertens va guanyar el títol més important del seu palmarès, i paradoxalment, en la primera final sobre pista dura, ja que totes les finals que havia disputat fins al moment eren sobre terra batuda. En la final va derrotar la romanesa i número 1 Simona Halep, que cedia en la final d'aquest torneig per tercera ocasió i que optava a fer el doblet Mont-real/Toronto i Cincinnati, fita no aconseguida en categoria femenina. La parella formada per l'escocès Jamie Murray i el brasiler Bruno Soares van guanyar el primer títol Masters del seu conjuntament malgrat que ja havien guanyat dos Grand Slams. La parella femenina formada per la txeca Lucie Hradecká i la russa Iekaterina Makàrova van guanyar el primer títol conjuntament quan feia set anys que no disputaven un torneig juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018